Trebež est un toponyme qui peut désigner :
Trebež, une localité de Croatie située dans la municipalité de Jasenovac, comitat de Sisak-Moslavina ;
Trebež, un village de Serbie situé dans la municipalité de Barajevo, de district de Belgrade.